Meriden Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Meriden Township du comté de LaSalle en Illinois.
   du comté de Steele dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships